Hardinsburg – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
Hardinsburg – comune degli Stati Uniti d'America in Kentucky